— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Огата, Гекко (1859—1920) — японский художник.
 Огата, Корин (1658—1716) — японский художник.
 Огата Кэндзан (1663—1743) — японский художник и керамист.
 Огата, Акинобу (1937—2008) — японский кино- и телеактёр, взявший псевдоним Кэн Огата.
 Огата, Мэгуми (род. 1965) — японская сэйю и певица.
 Огата, Садако (1927—2019) — японский политик.
 Огата, Харуна (род. 1999) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.
 Огата, Цуёси (род. 1973) — японский легкоатлет, который специализируется в марафоне.

География 
 Огата — село в префектуре Акита